Giuliotti – cognome italiano
 Domenico Giuliotti – scrittore italiano